Giannattasio ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Giannattasio (* 1975), italienische Sängerin in der Stimmlage Sopran
 Luis Giannattasio Finocchietti (1894–1965), uruguayischer Politiker
 Pasquale Giannattasio (1941–2002), italienischer Sprinter
 Ugo Giannattasio (1888–1958), italienischer Maler, Schriftsteller und Kunstkritiker